Владимир Иванович Лебедев: Лебедев, Владимир Иванович (1894—1966) — доктор исторических наук, профессор.
 Лебедев, Владимир Иванович (1883—1956) — российский революционер, эсер, деятель временного правительства.
 Лебедев, Владимир Иванович (1929—2004) — доктор психологических наук, возглавлял отдел медико-психологической подготовки в Центре подготовки космонавтов (1960—1971), один из создателей космической психологии.